Švábíková ist der Familienname folgender Personen:

 Amálie Švábíková (* 1999), tschechische Stabhochspringerin
 Tereza Švábíková (* 2000), tschechische Badmintonspielerin